Front de Libération Nationale, een politieke partij in Algerije opgericht in 1954
 Fuerzas de Liberación Nacional (Nationale Bevrijdingskrachten), een voormalige gewapende revolutionaire beweging in Mexico
 Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de luchthaven van Florianópolis met IATA-code FLN